Mammut steht für:

Rüsseltiere:
 Mammute, Mammuts (Mammuthus), eine ausgestorbene Gattung aus der Familie der Elefanten (Elephantidae)
 Mammut (Gattung), eine ausgestorbene Gattung aus der Familie der Mammutiden
 Wollhaarmammut, den bekanntesten Vertreter der Mammute im eurasischen und nordamerikanischen Raum

Fahrzeuge:
 Mammut, eine ehemalige Nürnberger Motorradmarke, siehe Nürnberger Motorradindustrie#Mammut
 Mammut, Motorräder von Friedel Münch, siehe Münch (Motorradhersteller)
 Mammut, eine Reihe von Traktormodellen des Herstellers Eicher
 Mammut, einen Schwerlasttransporter der Bundeswehr
 Mammut, eine Dampflokomotive für Steilstrecken, siehe HBE Tierklasse

Spielfilme:
 Mammut (2006), einen amerikanisch-rumänischen Actionthriller
 Mammut (2009), ein schwedisch-dänisch-deutsches Filmdrama

Achterbahnen:
 Mammut (Erlebnispark Tripsdrill), eine Holzachterbahn
 Mammut (Gardaland), eine Stahlachterbahn

Sonstiges:
 Mammut, ein Flugzeug, siehe Junkers Ju 322
 Mammut (Radar), eine deutsche Radaranlage des Zweiten Weltkriegs
 das Dekontaminationssystem Mammut, siehe TEP 90
 Mammut (Fabrik), eine 1925 in Berlin gegründete Glühlampenfabrik
 Mammut Sports Group AG, einen Schweizer Berg- und Wandersportausrüster
 Mammut (Band), eine deutsche Rockgruppe der 1970er Jahre
 Mammut (Wappentier), ein in der Heraldik verwendetes Symbol
 Mammút, isländische Rockband

Siehe auch:
 Mamut, Mammoth, Mammoet, Mammuth
 Unternehmen Mammut